Kiner est un patronyme porté notamment par :

 Aline Kiner (1959-2019), romancière et journaliste française :
 Kevin Kiner (1958-), compositeur et musicien américain ;
 Ralph Kiner (1922-2014), joueur américain de baseball.